Ла Кармелита има више значења:

 Ла Кармелита, Гранха (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Кармелита (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кармелита (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кармелита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кармелита, Ел Порвенир (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Кармелита (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кармелита (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кармелита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кармелита (Сантијаго Чоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кармелита (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Кармелита (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Кармелита (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита, Канделарија Моралес (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Кармелита (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику